Cajamar kan syfta på:
, en spansk kooperativ bank, eller
 på följande platser:

Brasilien 

 Cajamar (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Cajamar (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar